Назва футбольних клубів, що існували в різні періоди у Ризі:
 Рига (футбольний клуб, 1999) — футбольний клуб, що існував у 1999—2008 роках і виступав у Вищому дивізіоні країни.
 Рига (футбольний клуб, 2015) — футбольний клуб, заснований 2014 року. З 2016 року виступав у Вищій лізі.